Hahnenkopf ist der Name folgender Berggipfel:

 Hahnenkopf (Bayern), 1736 m, Berg in den Allgäuer Alpen, Bayern
 Hahnenkopf (Hunsrück), 420 m, Berg in Haardtwald, Hunsrück, Rheinland-Pfalz
 Hahnenkopf (Königsberg), 535 m, Berg in Königsberg, Rheinland-Pfalz
 Hahnenkopf (Tannheimer Berge), 1942 m, Berg in den Tannheimer Bergen, Tirol
 Hahnenkopf (Bregenzerwaldgebirge), 1772 m, Berg in der Glatthorngruppe, Vorarlberg